Блаватский — фамилия:
 Блаватский, Владимир Дмитриевич (1899—1980) — советский археолог и историк античности, доктор искусствоведения.

Блаватская:
 Блаватская, Елена Петровна (урождённая Ган; 1831—1891) — русская дворянка, религиозный философ теософского направления, литератор, оккультист.
 Блаватская, Татьяна Васильевна (1917—2007) — советский историк-антиковед, археолог, эпиграфист.